Soós-Hradetzky Zoltán (1902–1992), olimpiai sportlövő
 Soós Zoltán (1935–2015), költő
 Soós Zoltán (1974–), történész